Miejscowości w USA:
 New Boston – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 New Boston – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Scioto
 New Boston – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bowie
 New Boston – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Gminy w USA:
 New Boston (ang. New Boston Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mercer
 New Boston (ang. New Boston Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough